Тарасов Михаил Михайлович:

 Тарасов Михаил Михайлович (1898 — 1944) — кадровый военный, полковник, участник Великой Отечественной войны, один из организаторов и лидеров «Братского Союза Военнопленных» — подпольной антифашистской организации.
 Тарасов Михаил Михайлович, больше известный под сценическим псевдонимом Svoy (род. 18 марта 1980) — артист/автор/саунд-продюсер.